L'Étoile d’Oléron — масонская ложа Великого востока Франции.

История 
Ложа была создана 23 июля 1972 года. Она действует согласно закону о некоммерческих организациях (закон 1901).

Ложа была учреждена в коммуне Сен-Пьер-д’Олерон, департамент Приморская Шаранта, масонами из местечка Марен-Олерон.

Ложа работает во Французском уставе, каждую вторую и четвертую пятницу месяца в 20 часов. Братья ложи организуют четыре летних праздника, в июле и августе.

Ложа допускает в качестве гостей всех членов масонских великих лож, признанных Великим востоком Франции.

См. также 
 Fraternité bugeysienne
 Великий восток Франции
 История масонства во Франции

Примечания

Ссылки 
 Сайт ложи L'Étoile d’Oléron
 Сайт Великого востока Франции

Масонские ложи
Великий восток Франции